Miri (bahagian), een deelgebied van Sarawak (Maleisië)
Miri (district), een district in Maleisië
Miri (onderdistrict), een onderdistrict van Java (Indonesië)